Neue Synagoge steht für:
 Neue Synagoge (Aachen)
 Neue Synagoge (Aub)
 Neue Synagoge (Bad Kissingen)
 Neue Synagoge (Berlin)
 Neue Synagoge (Bingen am Rhein)
 Neue Synagoge (Bjelovar)
 Neue Synagoge (Braunschweig)
 Neue Synagoge (Breslau)
 Neue Synagoge (Brünn)
 Neue Synagoge (Chemnitz)
 Neue Synagoge (Częstochowa)
 Neue Synagoge (Dąbrowa Tarnowska)
 Neue Synagoge (Dieuze)
 Neue Synagoge (Dobříš)
 Neue Synagoge (Dresden)
 Neue Synagoge (Düsseldorf)
 Neue Synagoge (Edenkoben)
 Neue Synagoge (Einbeck)
 Neue Synagoge (Épinal)
 Neue Synagoge (Eppingen)
 Neue Synagoge (Erfurt)
 Neue Synagoge (Essen)
 Neue Synagoge (Flehingen)
 Neue Synagoge (Gdańsk-Wrzeszcz)
 Neue Synagoge (Gliwice)
 Neue Synagoge (Gyöngyös)
 Neue Synagoge (Hameln)
 Neue Synagoge (Hannover)
 Neue Synagoge (Kalisz)
 Neue Synagoge (Kėdainiai)
 Neue Synagoge (Konin)
 Neue Synagoge (Kwidzyn)
 Neue Synagoge (Lipno)
 Neue Synagoge (Lissa)
 Neue Synagoge Mainz
 Neue Synagoge (Milevsko)
 Neue Synagoge (Mysłowice)
 Neue Synagoge (Offenbach am Main)
 Neue Synagoge (Ostrów Wielkopolski)
 Neue Synagoge (Piatra Neamț)
 Neue Synagoge (Posen)
 Neue Synagoge (Potsdam)
 Neue Synagoge (Regensburg)
 Neue Synagoge (Szeged)
 Neue Synagoge (Tarnów)
 Neue Synagoge (Thionville)
 Neue Synagoge (Třebíč)
 Neue Synagoge (Velké Meziříčí)
 Neue Synagoge (Weinheim)
 Neue Synagoge (Wormditt)
 Neue Synagoge (Wunstorf)
 Neue Synagoge (Wyssokaje)

Siehe auch:
 Alte Synagoge
 Synagoge (Begriffsklärung)
 Liste der Listen von Synagogen